Au cœur de la tempête fait référence à plusieurs œuvres :

Cinéma et télévision 
 Au cœur de la tempête (Storm Center), un film américain réalisé par Daniel Taradash, sorti en 1956 ;
 Au cœur de la tempête (Die Sturmflut), un téléfilm allemand réalisé par Jorgo Papavassiliou, sorti en 2006 ;
 Au cœur de la tempête (Storm Cell), un téléfilm américano-canadien réalisé par Steven R. Monroe, sorti en 2008.
 Au cœur de la tempête (Category 5), un téléfilm américain réalisé par Rob King, sorti en 2014.

Bande dessinée 
 Au cœur de la tempête, bande dessinée américaine de Will Eisner sortie en 1991.